Egidiuskerk (Braunschweig)
 Egidiuskerk (Erfurt)
 Egidiuskerk (Hadamar)
 Egidiuskerk (Hannover)
 Egidiuskerk (Lübeck)